Sahel ( „Küste“ oder „Ufer der Wüste“) steht für:

 den Übergang von Wüste/Halbwüste zur Trockensavanne; also ist ein Sahel eine Dornstrauchsavanne
 Sahelzone, die von West- über Mittel- nach Ost-Afrika verlaufende Randzone der Sahara
 Sahel (Tunesien), die östliche Küstenzone von Tunesien von Hammamet bis Mahdia
 Sahel (Burkina Faso), eine Region des Staates Burkina Faso
 Saaxil/Sahil, eine Region in Somalia/Somaliland
 Sahel (Wind), ein Wüstenwind
 Sahel (Eritrea), eine ehemalige Provinz im Norden von Eritrea

Sahel ist Familienname von
 Sachin Sahel (* 1985), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:

 Le Sahel
 G5 Sahel